Vilallonga kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Villelongue-dels-Monts, departementet Pyrénées-Orientales i regionen Occitanien,

Spanien 

 Villalonga (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Villalonga (kommun) –  i provinsen Província de València

Robotskapade Spanienförgreningar